Жаксылык Смагулович Жангазиев (13 декабря 1947 г.род село Таушык, , Гурьевская область) — известный нефтяник, общественный деятель. Президент АО «Озенмунайгаз» (1996-1999). Почётный гражданин Мангистауской области (2018). .

Биография 
 Жаксылык Жангазиев родился 13 декабря 1947 года в п. Таучик Мангистауского района Гурьевской области.
 Окончил в 1971 году КазПТИ им. В.И. Ленина, инженер-нефтяник.

Трудовая деятельность 
 1971 — 1985 гг. оператор, мастер, ст.инженер, начальник смены ЦИТС, зам.начальника, начальник ЦДНГ, гл.инженер НГДУ «Узеньнефть».
 1985 — 1986 гг. начальник ЦИТС ПО «Мангышлакнефть».
 1986 — 1992 гг. начальник НГДУ «Жетыбайнефть».
 1992 — 1995 гг. Зам.начальника, Начальник ГУ по нефти и газу Министерства энергетики и топливных ресурсов РК,
 1995 — 1996 гг. Ген.директор ПО «Узеньмунайгаз».
 1996 — 1999 гг. Президент ОАО «Узеньмунайгаз».
 1999 — 2002 гг. Вице-Президент «ННК«Казахойл».
 2002 — 2004 гг. Зам.Ген.директора по Амангельдинскому проекту АО «КазТрансГаз».
 2004 — 2007 гг. Зам.Ген.директора по газовым проектам АО «КазТрансГаз».
 2007 год – Зам.Ген.директора, Советник СП ТОО «Казахтуркмунай».

Награды 
 1998 — Медаль «Астана»
 1998 — Орден Курмет из рук президента РК.
 2004 — Орден «Барыс» 3 степени
 Почётный гражданин Мангистауской области и города Жанаозен

Примечания 

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Почётные граждане Жанаозена
Почётные граждане Мангистауской области